Theodor Hagemann (1761-1827), Duits jurist
 Vera Hagemann, Zwitserse schermster en olympisch deelneemster
 Walter Hagemann (1900-1964), Duitse communicatiewetenschapper en politicus